Catch for Us the Foxes () — второй студийный альбом американской инди-рок-группы mewithoutYou, выпущенный 15 октября 2004 года на лейбле Tooth & Nail Records.

Альбом достиг 20 позиции в чарте Billboard Top Heatseekers 23 октября 2004 года.

Список композиций

Участники записи 
mewithoutYou
 Аарон Вайс — вокал
 Майкл Вайс — гитара
 Кристофер Клейнберг — гитара
 Дэниэл Пишок — бас-гитара
 Ричард Маццотта — барабаны
Технический персонал
 Трой Глесснер — мастеринг
 Чад Джонсон — A&R
 Робби Лакриц — помощник
 Чик Вулвертон — e-bow
 Брэд Вуд — продюсер, звукорежиссёр, микширование

Примечания 

Альбомы mewithoutYou
Альбомы 2004 года
Альбомы инди-рока
Альбомы альтернативного рока
Альбомы постхардкора
Альбомы США